Панцирник GPzRt MTW (SdKfz 3) був важким панцерником Рейхсверу міжвоєнного періоду.

Після завершення Першої світової війни з дозволу країн Антанти Веймарській республіці дозволили збудувати для потреб поліції 150 панцерників. На базі панцерника StrPzWg Daimler DZVR 21 для Рейхсверу з грудня 1920 почали випускати важкі неозброєні панцерники, здатні перевозити до 12 осіб без амуніції. Від свого прототипу від успадкував низьку прохідність. З 1928 поліційні і армійські панцерники обох модифікацій піддали модернізації. На командирських машинах встановили радіостанції з рамочними антенами здатні вести усні перемовини на відстані 5 км і передавати сигнали Морзе до 15 км.

У Вермахті вцілілі панцерники з 1935 отримали позначення SdKfz 3. Їх використовували як важкі тягачі, для навчання водіїв, радіофікованих штабних машин. Декілька панцерників SdKfz 3 взяли участь у захисті Берліна 1945 року.

Посилання 
 Sd. Kfz. 3
 Тяжелый бронеавтомобиль GPzRt MTW (SdKfz 3)  (рос.)
  Sd.Kfz.3  (чех.)

Mercedes-Benz
Німецькі панцирники міжвоєнного періоду